

Лонгвіл — місто, штат Міннесота
 Лонгвіл — переписна місцевість, штат Луїзіана